Opa Henry Buys (1990-2000) is een personage uit de televisiereeks Oppassen!!!. Hij werd gespeeld door Coen Flink.

Henry is geboren in 1924 te Middelburg en oud-burgemeester van "het mooie plaatsje Veere". Hij is wat norser en ironischer dan Willem. Henry is de vader van Simone Bol-Buys. Hij heeft een tweelingbroer genaamd Eugène. In 2000 is hij in zowel in de serie als in het echt overleden.

Burgerlijke staat 
 Overleden
 Als laatste woonachtig in Rotterdam geweest
 Eén dochter, twee kleinkinderen en één achterkleinzoon

Vrienden
 Opa Willem
 Harry Stevens

Vriendinnen
 Janine
 Blanche
 Christiane
 Louise
 Rita

Familie
 Francine (zijn overleden vrouw)
 Oom Eugène Buys (tweelingbroer)
 Zus (Verscheen alleen in Zeg 'ns Aaa. Werd gespeeld door Jacqueline Beeftink)
 Tante Tip Buys (nicht)
 Annejet Buys (nichtje)
 Joris (neef, zoon van Annejet)

Uiterlijke kenmerken
 Grijs haar
 Grijze snor en sik
 Altijd netjes gekleed en met een stropdas.

Hobby's
 Koken
 Klassieke muziek luisteren
 Wijnproeven
 Schaken
 Schilderen

Stamboom

Henry Buys